— тип боевых кораблей японского императорского флота. Официально классифицировались как крейсера 2-го класса, позже как лёгкие крейсера, фактически используясь как лидеры эскадр эсминцев.

В 1918−1921 годах на верфях Сасэбо, Йокосуки и Кобэ было построено пять кораблей. Все они находились в составе флота межвоенное время и неоднократно модернизировались. Активно участвовали во Второй мировой войне, в ходе которой погибли 4 из 5 единиц, уцелевший «Китаками» был разобран в 1947 году.

Конструкция

Корпус и компоновка

Броневая защита

Силовая установка

Вооружение

Экипаж и условия обитаемости 
Штатно экипаж каждого из крейсеров состоял из 37 офицеров и 413 унтер-офицеров и матросов. Кроме того, обычно на них дополнительно размещался штаб эскадры эсминцев (5 офицеров и 22 нижних чина).

Каюты офицеров площадью 430,92 м² и объёмом 874,76 м³ (10,69 м² и 21,83 м³ на человека) располагались в кормовой части корабля на нижней палубе, за машинными отделениями. Связанные с этим проблемы были аналогичны типу «Тэнрю» — то есть высокий уровень шума и вибраций.

Кубрики нижних чинов площадью 656,87 м² и объёмом 1411,1 м³ (1,56 м² и 3,38 м³ на человека) находились в носовой части корабля под верхней палубой и в полубаке. В самом дальнем, седьмом кубрике из-за соседства с котельным отделением было очень жарко, особенно при плавании летом и в южных морях.

В обоих случаях освещение и вентиляция были естественными.

Служба

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература

Ссылки 
 Легкие крейсера типа «Kuma». Крейсера. А. Дашьян. Корабли Второй мировой войны. ВМС Японии. Часть 1
 Тип «Кума». А. А. Михайлов. Легкие крейсера Японии (1917—1945)
 Крейсера типа «Кума». С. В. Иванов. Легкие крейсера Японии и h ttps://coollib.net/b/282631/read#t5

Лёгкие крейсера типа «Кума»
Военные корабли и суда Kawasaki
Военные корабли и суда Mitsubishi